Berrow kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Berrow, Worchestershire, ort i England, 
 Berrow, Somerset, ort i England,